DK-Games est une entreprise individuelle de développement de jeux vidéo.

Historique 
Elle a été créée en 2005 par Christophe Kohler.

L'équipe se compose de free-lance et de prestataires.

Jeux 
 Le Monde des Ronrons
 Fizz
 Equilibrio
 Fishie Fishie
 Ragged Edge

Notes et références 

Développeur de jeux vidéo
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2005